Рейс:
 Рейс ( или  — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.

Фамилия 
 Рейс, Антониу Соареш дос (1847—1889) — португальский скульптор.
 Рейс, Виктор Александрович (1864 — после 1908) — русский генерал-майор, участник русско-японской войны.
 Рейс, Вилсон (род. 1985) — бразильский боец ММА.
 Рейс, Вильгельм (1838—1908) — немецкий геолог и путешественник.
 Рейс, Джинджер — рок-музыкант, бас-гитаристка и бэк-вокалистка.
 Рейс, Ирвинг (1906—1953) — американский продюсер и режиссёр радиопрограмм, в 1940—1950-е годы работал как кинорежиссёр.
 Рейс, Мария (?—?) — португальская художница.
 Рейс, Фернандо (род. 1990) — бразильский тяжелоатлет.
 Рейс, Филипп (1834—1874) — немецкий физик и изобретатель.
 Рейс, Харли (1943—2019) — американский рестлер, промоутер и тренер.

 Пири Рейс (1465—1555) — османский мореплаватель, адмирал и картограф.

Название 
 Рейс — португальский реал, серебряные монеты, обращавшиеся в Португалии c XIV века.
 Ту-143 «Рейс» — разведывательный беспилотный летательный аппарат.

См. также 
 Рейз
 Ройс